Capocci ist der Familienname folgender Personen:

 Filippo Capocci (1840–1911), italienischer Organist und Komponist
 Gaetano Capocci (1811–1898), italienischer Komponist (CE)
 Nicola Capocci († 1368), Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Pietro Capocci (* um 1200; † 1259), Kardinal der römisch-katholischen Kirche 
 Raniero Capocci oder Rainer von Viterbo (* 1180/90; † 1250) Kardinal